{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Sky Shoot Out
|-
|align = "center" | Блэкпул, Англия
|-
|align = "center" | 28 — 30 января 2011
|-
|align = "center" | Circus Arena
|-
| Призовой фонд — £ 130 000
|-
| Победитель — £ 32 000
|-
| Высший брейк — 123 (Ронни О'Салливан)
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Найджел Бонд
|-
| Финалист — Роберт Милкинс
|-
|}

Sky Shoot-Out 2011 (также известен как Caesarscasino.com Shoot-Out 2011'' — по названию одного из спонсоров) — однофреймовый пригласительный снукерный турнир, который прошёл 28-30 января на арене цирка в Блэкпуле. Победителем стал Найджел Бонд, обыгравший в финале Роберта Милкинса со счётом 58-24.

Формат 

В розыгрыше приняли участие игроки из топ-64 официального рейтинга. Перед каждым раундом проходила случайная жеребьёвка. Продолжительность фрейма составляла не более 10 минут при 20-секундном ограничении на удар на первые пять минут фрейма и 15-секундном на вторую пятиминутку. После фола соперник мог поставить биток в любую точку стола. Игра велась без возможности тайм-аутов.

Призовые 

 Победитель: £ 32 000
 Финалист: £ 16 000
 Полуфиналисты: £ 8 000
 Четвертьфиналисты: £ 4 000
 Третий раунд: £ 2 000
 Второй раунд: £ 1 000
 Первый раунд: £ 500
 Высший брейк: £ 2 000
 Общий призовой фонд: £ 130 000

Результаты

1-й раунд

2-й раунд 

 Найджел Бонд 96-0 Стивен Ли  
 Джадд Трамп 31-30 Марк Дэвис  
 Маркус Кэмпбелл 67-1 Эндрю Хиггинсон  
 Майк Данн 66-59 Эльфи Бёрден  
 Роберт Милкинс 54-9 Том Форд  
 Стюарт Бинэм 37-34 Эдриан Ганнэл  
 Рори Маклауд 61-57 Тони Драго  
 Марк Селби 89-6 Стюарт Петтман 

 Питер Лайнс 54-47 Джон Хиггинс  
 Нил Робертсон 50-49 Алан Макманус  
 Ронни О'Салливан 93-34 Род Лоулер  
 Фергал О'Брайен 57-48 Алистер Картер  
 Энтони Хэмилтон 52-15 Доминик Дэйл  
 Марк Кинг 120-0 Стив Дэвис  
 Кен Доэрти 83-25 Джо Перри  
 Райан Дэй 53-40 Грэм Дотт

3-й раунд 

 Марк Кинг 61-5 Фергал О'Брайен  
 Найджел Бонд 47-45 Рори Маклауд  
 Майк Данн 46-6 Стюарт Бинэм  
 Джадд Трамп 39-37 Питер Лайнс 

 Роберт Милкинс 48-22 Райан Дэй  
 Нил Робертсон 63-13 Кен Доэрти  
 Ронни О'Салливан 123-6 Марк Селби  
 Маркус Кэмпбелл 88-0 Энтони Хэмилтон

4-й раунд 

 Роберт Милкинс 50-27 Джадд Трамп  
 Найджел Бонд 29-23 Марк Кинг  

 Маркус Кэмпбелл 57-49 Нил Робертсон  
 Ронни О'Салливан 97-14 Майк Данн

Полуфиналы 

 Найджел Бонд 55-14 Маркус Кэмпбелл  

 Роберт Милкинс 72-35 Ронни О'Салливан

Финал 

 Найджел Бонд 58-24 Роберт Милкинс

Сенчури-брейки 

 123, 113 Ронни О'Салливан
 112 Марк Кинг
 106 Эльфи Бёрден

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Sky Shoot Out
2011 год в снукере